Довгенький Яр — балка (річка) в Україні у Великобурлуцькому районі Харківської області. Ліва притока річки Плотви (басейн Дону).

Опис 
Довжина балки приблизно 5,19 км, найкоротша відстань між витоком і гирлом — 4,74  км, коефіцієнт звивистості річки — 1,09 . Формується декількома балками та загатами.

Розташування 
Бере початок у селі Довжанка. Тече переважно на північний захід і у селі Чорне впадає у річку Плотву, ліву притоку річки Вовчої.

Цікаві факти 
 Від витоку балки на південно-східній стороні на відстані приблизно 1,31 км пролягає автошлях  (територіальний автомобільний шлях в Україні, Харків — Старий Салтів — Вовчанськ — Білий Колодязь — Приколотне — пункт контролю Чугунівка. Проходить територією Харківського, Вовчанського і Великобурлуцького районів Харківської області.).
 У XX столітті на балці існували когоспний двір та газова свердловина, а у XIX столітті — багато вітряних млинів.

Примітки

Джерела

Посилання 

Малі річки України
Річки Луганської області
Річки Великобурлуцького району
Статті про річки Луганської області без зображення в картці